Il doppio femminile del Brisbane International 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Anna-Lena Grönefeld e Vania King erano le campionesse uscenti, ma sono state battute al primo turno da Timea Bacsinszky e Tathiana Garbin.

Andrea Hlaváčková e Lucie Hradecká hanno vinto il torneo battendo in finale Melinda Czink e Arantxa Parra Santonja con il punteggio di 2-6, 7-6(3), 10-4.

Teste di serie 

  Alla Kudrjavceva /  Ekaterina Makarova (primo turno)
  Anna-Lena Grönefeld /  Vania King (primo turno)

  Akgul Amanmuradova /  Chan Yung-jan (semifinali)
  Klaudia Jans-Ignacik /  Alicja Rosolska (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brisbane International 2010